Dit is een onvolledige chronologische Lijst van wachtposten aan de spoorlijn Nijmegen - Venlo. Een wachtpost was een huisje waarin de baanwachter woonde. Hij of zij opende en sloot de overwegbomen wanneer er een trein passeerde. 
Alle huisjes zijn in 1883 naar een standaard ontwerp door de staatsspoorwegen gebouwd. 
Omstreeks de jaren vijftig werden er veel huisjes gesloopt omdat de overwegen automatisch bediend gingen worden en omdat er veel overwegen opgeheven werden. Daardoor verdween de oorspronkelijke functie. Enkele zijn er bewaard gebleven. Na de sloopronde in de jaren tachtig zijn er nog zes huisjes overgebleven.

Wanneer er achter de straatnaam een asterisk staat, wil dat zeggen dat de oorspronkelijke straat en/of overgang niet meer bestaat. Hier staat dan de straatnaam aangegeven, die in de buurt van het oude huisje ligt.

Zie ook
 Site met stations en wachtposten
 Wachtposten in Lottum
 Wachtpost 66 in Grubbenvorst

Nijmegen-Venlo, Lijst van veldkapellen aan de spoorlijn